Максим Константинович Берёзкин (род. 12 октября 2001, Чита, Россия) — российский хоккеист, нападающий. Игрок ярославского «Локомотива», выступающего в КХЛ.

Карьера
Максим Берёзкин родился в Чите, однако в раннем возрасте семья Максима переехала в Ярославль, так что становление его как хоккеиста состоялось уже в школе «Локомотива». Прошёл всю вертикаль развития, вплоть до попадания в команду «Локо-Юниор» выступающую на профессиональном уровне в лиге НМХЛ. Также, в январе 2018 года начал свои выступления за команду «Локо» на уровне МХЛ. В сезоне 2018/2019, вместе с ярославской молодёжкой завоевал своей первый трофей в карьере, став обладателем Кубка Харламова.

27 февраля 2020 года состоялся дебют Берёзкина на уровне КХЛ. Это событие пришлось на выездной матч против подмосковного «Витязя». Этот матч стал единственным для хоккеиста в сезоне 2019/2020. Летом 2020 года Максим Берёзкин попал на драфт НХЛ где был выбран командой «Эдмонтон Ойлерз». Начиная с сезона 2020/2021 Максим стал получать больше игрового времени в основном составе железнодорожников. 19 ноября 2021 года, в гостевом матче против хоккейного клуба «Сочи», Берёзкин забросил свою первую шайбу в КХЛ.

По окончании сезона 2021/2022 Максим Берёзкин закончил свои выступления на молодёжном уровне и полностью перебрался в тренировочный лагерь основы. Всего, на уровне Молодёжной хоккейной лиги хоккеист провёл 186 матчей (включая игры плей-офф), в которых забросил 66 шайб и отдал 92 результативные передачи.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первенства НМХЛ (2018)
 Обладатель кубка Харламова (2019)

Ссылки 
 Профиль на сайте КХЛ

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»